Do 63 kg kobiet – jedna z czterech kobiecych konkurencji rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 w ramach zapasów. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 8 sierpnia w hali ExCeL.

Klasyfikacja

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Turniej 
 Legenda
 T – zwycięstwo przez tusz

Faza medalowa

Finał

Repasaże

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Bibliografia 
 
 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012